Eduard Friedrich von Eversmann (1794-1860), naturaliste et explorateur allemand
 Nick Eversman (né en 1986), acteur américain
 Theodor Eversmann (1901-1969), homme politique allemand

Voir aussi 
 Hamster d'Eversmann
 Pigeon d'Eversmann
 Rougequeue d'Eversmann